Bouval ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Bouval (1867–1911), französischer Organist und Komponist
 Maurice Bouval (1863–1916), französischer Bildhauer